Nkunda ist der Familienname folgender Personen:
 Laurent Nkunda (* 1967), kongolesischer Militär
 Olivier Nkunda (* 1985), ruandischer Tennisspieler